Lewis (családnév)
 Lewis (keresztnév)
 Lewis (kráter)
 Lewis (zenész)
 Amerikai Egyesült Államok
 Lewis (Colorado)
 Lewis (Észak-Karolina)
 Lewis (Iowa)
 Lewis (Kansas)
 Lewis (Missouri)
 Lewis (Essex megye, New York)
 Lewis (Lewis megye, New YorK)
 Lewis (Oregon)
 Lewis (Vermont)
 Lewis (Wisconsin)
 Egyesült Királyság
 Lewis (Skócia)